Entry Island kan verwijzen naar verschillende eilanden:

Canada 
 Entry Island (Domino Run), aan de oostkust van Labrador
 Entry Island (Table Bay), aan de oostkust van Labrador
 Île d'Entrée (Engels: Entry Island), in de Magdalena-eilanden van Quebec

Nieuw-Zeeland 
 Entry Island (Nieuw-Zeeland), aan de zuidwestkust van het Zuidereiland